Dace peut désigner :

Langue et peuple 
 Dace : langue de l'Antiquité ;
 Daces : peuple de l'Antiquité.

Sigle 

 DACE (Data and Analysis Center for Exoplanets, Centre de données et d'analyse pour les exoplanètes) : plate-forme du pôle de recherche national PlanetS.